Moring bezeichnet:
 Moringue, Kombination aus Kampfkunst und Tanz
 Moringsches Waisenhaus, auch: Konrad Moringisches Waisenhaus, 1746 bis 1797 unterhaltenes Waisenhaus in Moringen, zur Zeit des Königreichs Hannover um 1835 als Gebäude zum Zuchthaus angekauft

Moring ist der Name folgender Personen:
 Bill Moring (* 1958), US-amerikanischer Musiker
 Ivo Moring (* 1971), deutscher Musikkomponist- und produzent
 Kerstin Moring (* 1963), deutsche Skilangläuferin und Biathletin
 Werner Moring (* 1927), deutscher Skilangläufer

Siehe auch:
 Mohring